

Sigle 
 Bruton's tyrosine kinase – bruton tirosin chinasi o tirosin chinasi di Bruton

Codici 
BTK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bratsk (Russia)
btk – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua batak

Persone 

 BTK Killer – nome con cui è noto il serial killer statunitense Dennis Rader